d’Avranches ist der Familienname folgender Personen:
 Hugh d’Avranches, 1. Earl of Chester († 1101), einer der großen Barone des frühen normannischen England
 Richard d’Avranches, 2. Earl of Chester  (1094–1120) 

Siehe auch:
 Vizegrafschaft Avranches